Алекса́ндр Шевче́нко: Шевченко, Александр Аксентьевич (1937—2016) — украинский политический деятель и учёный-правовед. Народный депутат Украины.
 
 
 Шевченко, Александр Андреевич (1908—1984) — металлург, член-корреспондент АН УССР.
 Шевченко, Александр Васильевич (1883—1948) — российский и советский художник-авангардист.
 Шевченко, Александр Владимирович (род. 1992) — российский хоккеист.
 Шевченко, Александр Евгеньевич (1937—1990) — советский футбольный судья.
 Шевченко, Александр Евсеевич (1924—1944) — командир стрелкового отделения, Герой Советского Союза.
 Шевченко, Александр Иосифович (1914—1985) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Шевченко, Александр Леонидович (род. 1971) — народный депутат Украины.
 Шевченко, Александр Митрофанович (1926—2006) — бригадир бригады монтажников СМУ-1 треста «Ставропольхимстрой», Герой Социалистического Труда.
 Шевченко, Александр Николаевич (род. 1974) — евангельский проповедник и популяризатор христианского учения. Старший пастор церкви «Дом хлеба».
 Шевченко, Александр Сергеевич (1917—?) — Герой Социалистического Труда.
 Шевченко, Александр Тихонович (род. 1924) — советский деятель, министр промышленности строительных материалов УССР.